Boxted (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Boxted (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk